DMG steht als Abkürzung für:

 Daimler-Motoren-Gesellschaft, ehemaliges deutsches Automobilunternehmen, eine Vorläuferfirma der Daimler-Benz AG
 Data Mining Group, Zusammenschluss einiger Hersteller, die den PMML-Standard unterstützen, um gemeinsam weiter an dem Standard zu arbeiten, siehe Predictive Model Markup Language
 DMG interpersonal, vormals Deutsche Missionsgemeinschaft
 DMG Mori Aktiengesellschaft, vormals Gildemeister AG, Werkzeugmaschinenhersteller
 Desert Managers Group
 Deutsch-Madagassische Gesellschaft e. V.
 Deutsch-Maltesische Gesellschaft
 Deutsch-Mexikanische Gesellschaft
 Deutsche Management Gesellschaft
 Deutsche Marktgilde eG (bis November 2009: DMG Marktgilde e.G.), ein Unternehmen der Dienstleistungsbranche, das Wochenmärkte veranstaltet
 Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft
 Deutsche Menopause Gesellschaft e.V.
 Deutsche Messermacher Gilde
 Deutsche Meteorologische Gesellschaft
 Deutsche Mineralogische Gesellschaft, eine gemeinnützige deutsche Gesellschaft zur Förderung der Mineralogie und gehört der International Mineralogical Association an
 Deutsche Monarchistische Gesellschaft
 Deutsche Morgenländische Gesellschaft
 Deutsche Mozart-Gesellschaft
 Deutsche Musikgesellschaft
 Deutsche Muslimische Gemeinschaft
 Deutsche Myasthenie Gesellschaft
 Deutscher Militärgeographischer Dienst, siehe Geoinformationswesen der Bundeswehr#Geschichte
 Digital Media Group
 Demon Music Group
 N,N-Dimethylglycin (Dimethylaminoessigsäure), chemische Verbindung
 Dimethylglyoxim (Diacetyldioxim), organisch-chemischer Komplexbildner
 DMG Inc., ehemaliger philippinischer Automobilhersteller
 DMG interpersonal, ehemals „Deutsche Missionsgemeinschaft“
 DMG-Transliteration, Umschrift des arabischen Alphabets gemäß DIN 31635

.dmg steht als Abkürzung für:

 , Dateinamenserweiterung für Apple-Speicherabbilder, siehe Apple Disk Image und Universal Disk Image Format

DMG